Train of Thought (Mitchel Forman), een muziekalbum uit 1985 van de jazzmusicus Mitchel Forman
 Train of Thought (Reflection Eternal), een muziekalbum uit 2000 van het Amerikaanse hiphopduo Reflection Eternal
 Train of Thought (Dream Theater), een muziekalbum uit 2003 van de Amerikaanse metalgroep Dream Theater
 Train of Thought (Cher), een single uit 1974 van de Amerikaanse zangeres Cher
 Train of Thought (A-ha), een single uit 1986 van de Noorse newwaveband A-ha